НХЛ в сезоне 1961-1962 — стал 45-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Торонто Мэйпл Лифс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 Драфт НХЛ 1961
 Матч всех звёзд НХЛ 1962
 1961 год в спорте
 1962 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1961 год в хоккее
1962 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1961 году
Спорт в Канаде в 1962 году